Юляозеро — озеро на территории Сосновецкого сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 10 км², площадь водосборного бассейна — 1180 км². Располагается на высоте 99,2 метров над уровнем моря.

Форма озера округлая, неправильной формы. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через Юляозеро протекает река Охта, впадающая в реку Кемь.

В озере расположено три безымянных острова различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001011102000006455.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Охты (притока Кеми)
Озёра Беломорского района